Букингам има више значења:

 Букингам (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Букингам (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику